Golta ist:

 der ehemalige Name und heutiger Stadtteil von Perwomajsk (Mykolajiw)

Golta ist der Familienname folgender Personen:

 Raphael Golta (* 1975), Schweizer Kommunalpolitiker (SP)
 Youhanna Golta (1937–2022), ägyptischer Geistlicher; Kurienbischof in Alexandria